Cythere  peut faire référence à:
 Cythère, une île grecque
 Cythere (crustacé), un genre d'ostracodes de la famille des Cytheridae